Il doppio maschile dello  Sony Ericsson Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

I detentori sono Lukáš Dlouhý e Leander Paes, in questa edizione Paes partecipa in coppia con Mahesh Bhupathi mentre Dlouhý insieme a Paul Hanley.

Dlouhý e Hanley sono stati eliminati al secondo turno da Melzer e Petzschner mentre Paes, insieme a Bhupathi, è riuscito a difendere il titolo.

Leander Paes e Mahesh Bhupathi hanno sconfitto in finale Maks Mirny e Daniel Nestor per 65-7, 6-2, 10-5.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (finale)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (semifinale)

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Sony Ericsson Open 2011
ATP World Tour 2011